I Love You — дебютный студийный альбом американской альтернативной группы The Neighbourhood, выпущен 23 апреля 2013 года.

Список композиций

Участники записи 
 Зак Эбелс — ритм-гитара
 Джереми Фридмэн — соло-гитара
 Майки Маргот — бас-гитара
 Джесси Разерфорд — вокал
 Брайан Саммис — ударные, перкуссия

Примечания 

Альбомы The Neighbourhood
Дебютные альбомы 2013 года
Альбомы инди-рока
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы США